Peer kan syfta på:

Personer

Efternamn 
 Shahar Pe'er (född 1987), israelisk tennisspelare

Förnamn 
 Peer Gregaard (1913–1998), dansk teaterchef
 Peer Hultberg (1935–2007), dansk  författare, översättare och psykoanalytiker
 Peer Jobs (1913–1989), svensk textilkonstnär och keramiker
 Peer Moberg  (född 1971), norsk seglare
 Peer Steinbrück (född 1947), tysk politiker, finansminister, socialdemokrat
 Peer Åström (född 1972), svensk låtskrivare, musiker och producent

Geografi

Belgien 

 Peer, Belgien – kommun i Flandern, Provincie Limburg,

Grönland 

 Peer Vig – havsvik i kommunen Kujalleq

Indonesien 

 Pasir Peer (berg), Jawa Barat, 
 Pasir Peer (kulle), Jawa Barat,

Kanada 

 Peers Creek (vattendrag i Kanada, Nova Scotia), 
 Peers Creek (vattendrag i Kanada, British Columbia),

Övrigt 
 Peer, på svenska pär – en adelstitel för medlemmar av brittiska parlamentets överhus, tidigare även i Frankrike och Portugal
 Peer-to-peer nättverk – ett datornätverk med jämställda datorer, förkortat P2P
 Peer exchange – en metod för dataöverföring som används inom bittorrent-tekniken
 Peer review – en metod för bedömning av främst vetenskapliga skrifter före publicering

 Per Gynt – en sagofigur från Gudbrandsdalen i Norge
 Peer Gynt – ett versdrama av Henrik Ibsen, 1867
 Peer Gynt (Grieg) – musik till Ibsens skådespel av Edvard Grieg, 1876
 Peer Gynt (opera) – tysk opera med musik av Werner Egk, 1938
 Peer Gynt-parken – skulpturpark i Oslo, 2006
 Årets Peer Gynt – norsk utmärkelse för uppmärksammade insatser, instiftad 1971

 Peer Günt – finländskt hårdrockband